Села:
 Монастирок — Вінницька область, Немирівський район
 Монастирок — Житомирська область, Житомирський район
 Монастирок — Івано-Франківська область, Городенківський район
 Монастирок — Львівська область, Золочівський район, Бродівська міська громада
 Монастирок — Львівська область, Золочівський район, Золочівська міська громада
 Монастирок — Львівська область, Львівський район
 Монастирок — Тернопільська область, Чортківський район, колишній (до 2020 року) Борщівський район
 Монастирок — Хмельницька область, Ярмолинецький район

 Монастирок — колишня назва села Мала Маньківка, Маньківського району Черкаської області

Місцевість:
 Монастирок — урочище, Канівський район, Черкаська область
 Монастирок — урочище між Бучачем та Жизномиром, Тернопільська область

Інше:
 Монастирок — цвинтар у Коломиї.
 Монастирок — заповідне урочище в Городищенському районі Черкаської області.

Див. також 
 Монастирок-Оглядівський